Ce vocable est une référence à saint Julien l'Hospitalier (9 janvier). Il peut désigner :

 Saint-Julien-le-Pauvre, ancienne commune du Cher, aujourd'hui rattachée à Saint-Symphorien
 Saint-Julien-le-Pauvre, ancienne paroisse de la Sarthe, aujourd'hui rattachée à la commune de Bernay-Neuvy-en-Champagne
 Église Saint-Julien-le-Pauvre, église de Paris